Митрович () — сербская фамилия.

Известные носители:
 
 Митрович, Вукица (1911—1941) — югославская партизанка, Народный герой Югославии.
 Митрович, Далибор (род. 1977) — сербский футболист.
 Митрович, Жика (1921—2005) — югославский кинорежиссёр.
 Митрович, Никола (род. 1987) — сербский футболист.
 Митрович, Марко (род. 1992) — шведский футболист, нападающий.
 Митрович, Матей (род. 1993) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника.
 Митрович, Милорад (1908—1993) — футболист.
 Митрович, Мирослав (1920—2006) — сербский радиоведущий, режиссёр, сценарист.

Народные герои Югославии 
 Митрович, Вукица (1912—1941)
 Митрович, Мика (1912—1941)
 Митрович, Радомир (1912—1942)
 Митрович, Ратко (1913—1941)
 Митрович, Страхиня (1922—1942)

См. также 
 Митров